Il singolare del torneo di tennis Hartford WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Johan Kriek 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (Campione)
 Stan Smith (secondo turno)
 Hank Pfister (semifinali)
 Johan Kriek (finale)

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Erick Iskersky (primo turno)
 Sherwood Stewart (primo turno)
 Alvin Gardiner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hartford WCT 1978